Ruine Hasenburg steht für:
 Burgruine Hasenburg (Ruines de château d'Asuel), in Asuel, Kanton Jura
 Ruine Hasenburg (Bergdietikon), Kanton Aargau
 Ruine Hasenburg (Grimmenstein), Kanton Bern
 Ruine Hasenburg (Willisau), eine Burgruine bei Willisau, Kanton Luzern

Siehe auch
 Hasenburg